Złoty wiek Polski
 Złoty Wiek Hiszpanii
 Złoty wiek (mitologia)
 Złoty wiek (film 1930) – film Luisa Buñuela
  – powieść science fiction Johna Varleya
 Złoty Wiek – nazwa czasopisma Przebudźcie się! w latach 1925-1936